La Bourdonnais ist der Nachname folgender Personen:

 Bertrand François Mahé de La Bourdonnais (1699–1753), französischer Admiral und Gouverneur
 Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais (1795/1797–1840), französischer Schachspieler

La Bourdonnais bezeichnet:

 La Bourdonnais (Schiff, 1953), Passagierschiff der französischen Reederei Messageries Maritimes